Оранієнбаум — палацово-парковий ансамбль 18 століття у передмістях Санкт-Петербурга
 Оранієнбаум — історична назва (до 1948 року) міста Ломоносов
 Оранієнбаум — залізнична станція на відстані 40 км від сучасного міста Петербург.
 Оранієнбаум — історична назва садиби, що належала Меншикову в Рязанській губернії (тепер Рязанська область) Садиба переросла в місто, перейменоване на «Чаплигін». Стародавня садиба не збереглась, відома лише за архівними документами.
 Оранієнбаум — місто в Німеччині